Le nom de Yolande de Bar a été porté par plusieurs personnalités féminines, notamment :
 Yolande de Flandre, dite aussi Yolande de Dampierre, Yolande de Cassel ou encore Yolande de Bar (1326-1395), fille de Robert de Cassel, seigneur de Marle et de Cassel, mariée en 1430 à Henri IV de Bar
 Yolande de Bar (vers 1365-1431), fille de Robert , comte puis duc de Bar, et de Marie de France, mariée à Jean I (1350 † 1395), roi d'Aragon
 Yolande de Bar (la jeune) († 1441), sœur de la précédente, mariée à Adolphe  de Juliers
 Yolande d'Anjou (1428-1483), dite aussi Yolande de Lorraine (duchesse dès 1473), et Yolande de Bar (1480)